Osoby o tym nazwisku:
 Ali Reza Solejmani – irański zapaśnik, olimpijczyk
 Ghasem Solejmani – irański wojskowy